Cet article recense les  de Varmie-Mazurie, en Pologne.

Statistiques 
La voïvodie de Varmie-Mazurie compte 116 , dont :
 67 rurales
 33 mixtes
 16 urbaines

Liste

Articles connexes 

 Gmina
 Liste des gminy